Чемпионат Румынии по футболу 1993/1994 — 77-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1993/1994
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1993 году
Спорт в Румынии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994